Pinnock ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Pinnock, britische Szenenbildnerin
 Clark Pinnock (1937–2010), US-amerikanischer baptistischer Theologe
 Danilo Pinnock (* 1983), US-amerikanischer Basketballspieler
 Ethan Pinnock (* 1993), englischer Fußballspieler
 Nicholas Pinnock (* 1973), britischer Schauspieler, Filmproduzent und Tänzer
 Trevor Pinnock (* 1946), englischer Dirigent und Cembalist
 Wayne Pinnock (* 2000), jamaikanischer Leichtathlet
 William Pinnock (1782–1843), britischer Publizist